Viggen bezeichnet:

 Saab 37 Viggen, schwedisches Kampfflugzeug
 Viggen (Schiff), finnische Fähre